PDM (wielerploeg), een voormalige wielerploeg
 Partido Demócrata Mexicano (Mexicaanse Democratische Partij), een voormalige politieke partij in Mexico
 People's Democratic Movement (Democratische Volksbeweging), een politieke partij in Papoea-Nieuw-Guinea
 Product data management
 PDM (Philips Dupont Magnetics), een samenwerking tussen Philips en Du Pont de Nemours